Томас Лемаркус (, род. 3 августа 1977, Рейкьявик) — французско-исландский .

Биография и карьера 
Томас Лемаркус родился 3 августа 1977 года в Рейкьявике в семье исландки и француза. Его отец, Жерара Лемаркус, был школьным учителем. Томас Лемаркус буквально вырос между двумя странами: Исландией и Францией. Образование он получил в парижской частной школе драматического искусства «Курсы Флоран» (фр. Cours Florent), где был сокурсником Одри Тату. Также Томас Лемаркус посещал Рейкьявикскую Школу изящных искусств в Исландии.

Известность пришла к Лемаркусу в 2003 году, после его участия в съёмках исландского фильма режиссёра Дагура Кари «Ной — белая ворона» (). Потом были роли в таких фильмах как «Сквозь снег» () южнокорейского режиссёра Пон Чжун Хо, «Люди Икс: Апокалипсис» () режиссёра Брайана Сингера и «Бегущий по лезвию 2049» () канадского режиссёра Дени Вильнёва.

Томас Лемаркус постоянно проживает в Париже. Он в совершенстве владеет четырьмя языками: английский, датский, французский, исландский.

Фильмография

Примечания